Vassili Kouznetsov (en ) peut faire référence à :

 Vassili Kouznetsov (1894-1964), général soviétique durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Vassili Kouznetsov (1901-1990), homme politique soviétique ; 
 Vassili Kouznetsov (1932-2001), athlète soviétique, spécialiste du décathlon ;
 Vassili Kouznetsov (1989-), joueur russe de badminton.